Langstroth steht für:

 Langstroth-Beute, im Jahr 1852 patentierte Behausung für Honigbienen in der Imkerei

Langstroth ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Langstroth (1810–1895), US-amerikanischer Imker und Naturforscher
 Bill Langstroth (1930–2013), kanadischer Musikproduzent